Rumination steht für:

 das Wiederkäuen der Nahrung bei bestimmten Tierarten, siehe Wiederkäuer
 Hinaufwürgen von Essen bei Säuglingen, siehe Essstörung #Fütterstörungen im frühen Kindesalter, Rumination und Erbrechen

 Grübeln in der Psychologie 

Siehe auch: